Granarolesi – abitanti di Granarolo (Faenza)
Granarolesi – abitanti di Granarolo dell'Emilia